Serpula ringens är en ringmaskart som beskrevs av Carl von Linné 1758. Serpula ringens ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ringens